

Patronyme 

 Anton de Bary (1831-1888), chirurgien, botaniste, microbiologiste et mycologue allemand ;
 Brice André Jean de Bary (1906-1959),  général français, ancien déporté, mort pour la France ;
 Jules Bary (1912-1977), homme politique belge et militant wallon ;
 Léon Bary (1880-1954), acteur et réalisateur français ;
 Louis-Charles Bary (1926-2023), industriel et homme politique français ;
 Nicolas Bary (né en 1980), réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Pascal Bary (né en 1953), entraîneur français de chevaux de courses ;
 René Bary (?-1680), historiographe et rhétoricien français.

Toponyme 
 DeBary, ville américaine de l'État de Floride.